El término audímetro (o audiómetro) puede hacer referencia a:

 audímetro (sonido), un medidor de sensibilidad auditiva.
 audímetro (televisión), un aparato para determinar el índice de audiencia televisiva.